Inhibitie (neurologie, psychologie)
 Remmingwerk ter bescherming van bruggen en sluizen.